А́рочное укры́тие (арочное отсыпное сооружение) — железобетонное сооружение (укрытие) для стоянки, технического обслуживания, снаряжения, заправки и запуска двигателей самолётов фронтовой авиации (ФА) типа МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-24 и других — схожих размеров, а также любой другой крупногабаритной техники.
ики" же.
Для более крупных летательных аппаратов — дальних и стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев, самолётов военно-транспортной авиации и тому подобных боевых машин арочные укрытия, как правило, не строят ввиду их огромных размеров и соответствующей стоимости. Иногда данные сооружения некоторые называют «ангарами» и «капонирами», что является ошибкой. Во время нахождения самолёта в арочном укрытии, пользование лётчиком или обслуживающим персоналом катапультными креслами строго воспрещается.

История 
Арочные укрытия были разработаны в конце 1960-х годов. Их строительство, в первую очередь, началось на аэродромах вокруг Москвы и Ленинграда. Во вторую очередь, уже с учётом замеченных ошибок и устранением недоработок, арочные укрытия были возведены на аэродромах Прибалтийского военного округа и Групп войск в Восточной Европе. В дальнейшем ЖБУ возводились на всех новых или реконструируемых аэродромах ФА на территории Союза ССР. Встречаются утверждения, что основанием по строительству таких сооружений в Союзе ССР послужили выводы советских военных специалистов из «Шестидневной войны» на Ближнем Востоке, когда расположенные в линию ЛА, на открытых стоянках аэродромов, легко уничтожались противником огнём бортового оружия самолётов, напалмовыми и кассетными боевыми припасами.

Устройство 
Арочное укрытие представляет собой железобетонное укрытие (ЖБУ), сооружение из полуарок с рёбрами толщиной стенок 60 см, обсыпанное снаружи землёй и покрытое дёрном, что одновременно является и неплохой маскировкой. Размеры основного помещения, в котором располагается боевой самолёт, в плане 12,9 × 28 метров (бывают отдельные арочные укрытия, построенные и короче и длиннее).

Спереди арка перекрывается передней торцевой стеной из железобетонных блоков с металлическими воротами, которые могут быть двух типов:
 откатные;
 распашные.
Откатные ворота были поставлены на арочных укрытиях первой очереди постройки. Состоят из двух створок, раздвигающихся электролебёдкой посредством применения тросовых вставок. Створки движутся на роликах по рельсам, вмонтированным в плиты искусственного покрытия. Довольно быстро проявились недостатки откатных ворот: проявление перекоса створок; протирание тросовых вставок; подверженность электролебёдок, расположенных снаружи, воздействиям внешней среды; проникание осадков в щели между створками и торцевыми стенами. В дальнейшем, с конца 1980-х годов, на большинстве аэродромов откатные ворота арочных укрытий насовсем были оставлены в открытом виде — с раздвинутыми створками.

Распашные ворота стали применяться с постройки арочных укрытий на аэродромах Прибалтики. Здесь створки прикреплены на шарниры по бокам арки. Ролики расположены перпендикулярно стенкам створок, катятся по проложенной металлической полосе (рельсу), изогнутой по дуге открывания. Здесь нет тросов, быстро перетирающихся; а лебёдки расположены — не одна снаружи — а две изнутри укрытия — на каждой створке — своя. Ворота здесь накрыты козырьком, предотвращающим проникновение осадков во внутренние помещения.

Сзади арка перекрыта торцевой стеной меньших размеров (она, как правило, полностью покрыта обсыпкой, но существуют и исключения) с отверстием 3×3 м газохода.

 Газоход (газоходный канал) — «тоннель» с отдельными воротами, предназначен для отвода газов из сопел самолёта в случае запуска его двигателей в арочном укрытии.

С боков и сзади — между торцевой стеной и газоходным каналом, поворачивающим на 90°, к арке пристроены ниши вспомогательного назначения со входами снаружи.

На некоторых аэродромах (в частности, Прибалтийского военного округа, доставшиеся теперь государствам NATO) в боковых нишах возле ворот были поставлены топливные колонки систем централизованной заправки самолётов (ЦЗС) — для заправки самолёта непосредственно в укрытии без привлечения автомобиля-топливозаправщика.

На отдельных арочных укрытиях сверху могут быть установлены лёгкие сооружения, используемые на разных аэродромах по-разному: домик дежурного по эскадрилье, дежурного по зоне рассредоточения; вышка или «грибок» для часового и т.п.

Спереди к воротам арочного укрытия примыкает выводная рулёжная дорожка. Сзади, на некоторых аэродромах (но далеко не всегда) — дорожка к воротам газохода.

Примечания

Литература 
 Руководство по войсковым фортификационным сооружениям., Военное издательство (ВИ) МО СССР, Москва (М.), 1962 год.
 А. П. Белоконь, В. Т. Корнейчук, Инженерное обеспечение наступления мотострелкового (танкового) батальона (роты)., Воениздат, , 1964 год.
 

Инфраструктура аэродрома
Фортификационные сооружения
Военно-воздушные силы
Арки и своды